Società Idrovolanti Alta Italia – azienda aeronautica italiana, poi nota come Savoia-Marchetti
Società Italiana Aeroplani Idrovolanti – sigla con cui venne sostituito  il nome Savoia 1943-44 nella ditta aeronautica Savoia-Marchetti
Singularity Institute for Artificial Intelligence – società no-profit per lo sviluppo della Friendly artificial intelligence